

Australia 
 Contea di Cumberland (Australia), contea del Nuovo Galles del Sud

Canada 
 Contea di Cumberland (Canada), contea della Nuova Scozia

Regno Unito 
 Cumberland (Regno Unito), contea del Regno Unito, in Inghilterra

Stati Uniti 
 Contea di Cumberland (Carolina del Nord), contea della Carolina del Nord
 Contea di Cumberland (Illinois), contea dell'Illinois
 Contea di Cumberland (Kentucky), contea del Kentucky
 Contea di Cumberland (Maine), contea del Maine
 Contea di Cumberland (New Jersey), contea del New Jersey
 Contea di Cumberland (Pennsylvania), contea della Pennsylvania
 Contea di Cumberland (Tennessee), contea del Tennessee
 Contea di Cumberland (Virginia), contea della Virginia